Brandon Slay – ex lottatore statunitense
 Darius Slay – giocatore di football americano statunitense
 Kathleen Slay – pallavolista statunitense
 Ron Slay – ex cestista statunitense
 Tamar Slay – ex cestista statunitense